Sonny Boy steht für:

 Sonny Boy (Lied), ein Lied
 Sonny Boy (1929), amerikanischer Film 
 Sonny Boy, Originaltitel des niederländischen Films Sonny Boy – Eine Liebe in dunkler Zeit von Maria Peters
 Sonny Boy (Fernsehserie), 2021 veröffentlichte Animeserie von Madhouse

Siehe auch:
 Sonnyboy